Kedunghalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedunghalang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kedunghalang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar